Öttingen-Öttingen era una contea nell'attuale Baden-Württemberg a ovest della Baviera, in Germania. 

Fu possesso dell'omonima famiglia di conti svevi (1147) le cui origini risalgono al 987 nel Riesgau.
Öttingen-Öttingen venne creata dalla partizione di Öttingen nel 1423. La nuova linea sovrana ha inizio con Gottfried che nel 1573 riceve dal padre Guglielmo II questa parte di contea. La linea assunse il rango principesco nel 1674 con Alberto Ernesto I e si estingue con Alberto Ernesto II nel 1731, quando l'entità territoriale venne ereditata in gran parte dal ramo degli Öttingen-Wallerstein ed il resto dagli Öttingen-Spielberg.

Conti di Öttingen-Öttingen 
 1423-1467 Guglielmo I, I conte di Öttingen-Öttingen
 1467-1522 Wolfgang I, II conte di Öttingen-Öttingen
 1467-1515 Giovanni II (Signore di Condé), III conte di Öttingen-Öttingen
 1522-1549 Carlo Wolfgang di Harburg, IV conte di Öttingen-Öttingen
 1522-1557 Ludovico XV, V conte di Öttingen-Öttingen
Diviso tra Öttingen-Öttingen e Öttingen-Wallerstein
 1557-1569 Ludovico XVI, VI conte di Öttingen-Öttingen
 1569-1622 Goffredo, VII conte di Öttingen-Öttingen
 1622-1634 Ludovico Eberardo, VIII conte di Öttingen-Öttingen
 1634-1658 Gioacchino Ernesto, IX conte di Öttingen-Öttingen
 1658-1660 Kraft Ludovico, X conte di Öttingen-Öttingen
 1660-1674 Alberto Ernesto I, XI conte di Öttingen-Öttingen

Principi di Öttingen-Öttingen 
 1674-1683 Alberto Ernesto I, I principe di Öttingen-Öttingen
 1683-1731 Alberto Ernesto II, II principe di Öttingen-Öttingen

Altri progetti 

Ottingen